El término muérdago puede referirse al nombre común de varias plantas:
 género Viscum, plantas hemiparásitas que crecen sobre los árboles, llamadas también ligas o viscos;
 Viscum album, también conocido como muérdago, muérdago blanco, muérdago común o muérdago rojo;
Arceuthobium oxycedri, una planta parásita llamada comúnmente muérdago del enebro.
Ilex aquifolium, también conocido como acebo, un arbusto de la familia de las aquifoliáceas.